Кенада — селище, Ванінський район, Хабаровський край, Росія
 Кенада — місто, вілаєт Монастір, Туніс